Zimmeck ist der Familienname folgender Personen:

 Henriette Zimmeck (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Zimmeck (* 1994), deutscher Schauspieler